Монтескью́ — многозначный термин.

Фамилия 
 Монтескью, Робер де (1855—1921) — французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.
 Монтескью-Фезансак, Анн-Пьер (1741—1798) — французский политический и военный деятель, писатель.
 Монтескью-Фезенсак, Франсуа-Ксавье-Марк-Антуан де (1757—1832) — французский политический деятель, член Французской академии.
 Пьер де Монтескью д’Артаньян (1640—1725) — французский военачальник, маршал Франции.

Топоним 
 Монтескью — кантон во Франции, департамент Жер.
 Монтескью — коммуна во Франции, департамент Жер.

См. также 
 Монтескьё